Jean-François Gilard (1925-2018), général de corps d'armée français (génie) ;
 Madeleine Gilard (1906-2002), écrivaine et éditrice française ;
 Daniel Gilard (1949-1987), navigateur français ;
 Franck Gilard (1950), homme politique français.